Stamo ist der Familienname folgender Personen:

 Foto Stamo (1916–1989), albanischer Maler
 Jewgeni Nikolajewitsch Stamo (1912–1987), sowjetischer Architekt